Buota ist der Name der geographischen Objekte:
 Buota (Tarawa), Insel im Tarawa-Atoll, Kiribati
 Buota (Abaiang), Ort auf Terio, Kiribati
 Buota (Marakei), Ort auf Marakei, Kiribati
 Buota (Tabiteuea), Ort auf Nuribenua, Kiribati